Синицино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Синицино — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Синицино — исчезнувшее село в Щербактинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Синицино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Синицино — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Синицино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Синицино — железнодорожный разъезд в Аткарском районе Саратовской области, упразднён в 2000 г.
 Синицино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Синицино — остановочный пункт Приволжской железной дороги на линии Ртищево — Саратов.
 Синицино — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги на линии Грязи — Отрожка.